Улица Мурата Ахеджака — улица в различных населённых пунктах России, названная в честь российского политика М. К. Ахеджака.

 Улица Мурата Ахеджака — улица в Кропоткине.
 Улица Мурата Ахеджака — улица в Новороссийске.

Улицы, названные в честь политиков